Dechantsbirne steht für:
 Dechantsbirne aus Alençon
 Graue Dechantsbirne